

Особи 
 Сирник Іван  — громадський діяч канадсько-українського походження
 Сирник Марко  — український громадський діяч у Польщі

Кулінарія 
 Сирник — страва